Lirim Kastrati (1999. január) jugoszláv születésű koszovói válogatott labdarúgó
 Lirim Kastrati (1999. február) jugoszláv születésű koszovói válogatott labdarúgó